Stati Uniti d'America
 Carbondale – città della Contea di Garfield, Colorado
 Carbondale – città della Contea di Jackson, Illinois
 Carbondale – città della Contea di Osage, Kansas
 Carbondale – città della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Carbondale – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania